Engineer ist der Familienname folgender Personen:

 Aryana Engineer (* 2001), kanadische Kinderdarstellerin
 Asghar Ali Engineer (1939–2013), indischer islamischer Theologe und Gelehrter

Siehe auch: